Die Gemeinde Andros () wurde auf Grund des Kallikratis-Programms aus den drei Vorgängergemeinden der griechischen Insel Andros zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasst die gesamte Insel, Verwaltungssitz ist die Stadt Andros.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011, die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Andros (Δημοτική Ενότητα Άνδρου, 3.901)
 Stadtbezirk Andros (Δημοτική Κοινότητα Άνδρου, 1.665)
 Andros (Άνδρος , 1.428)
 Vrachnos (Βραχνός , 36)
 Livadia (Λιβάδια , 172)
 Mesa Chorio (Μέσα Χωρίο , 29)
 Ortsgemeinschaft Apikia (Τοπική Κοινότητα Αποικίων, 259)
 Apikia (Αποίκια , 244)
 Katakalei (Κατακαλαίοι , 13)
 Moni Agiou Nikolaou (Μονή Αγίου Νικολάου , 2)
 Ortsgemeinschaft Vourkoti (Τοπική Κοινότητα Βουρκωτής, 75)
 Vourkoti (Βουρκωτή , 75)
 Ortsgemeinschaft Lamyra (Τοπική Κοινότητα Λαμύρων, 381)
 Lamyra (Λάμυρα , 100)
 Mesathouri (Μεσαθούρι , 63)
 Strapouries (Στραπουριές , 153)
 Psila (Υψηλά , 65)
 Ortsgemeinschaft Mesaria (Τοπική Κοινότητα Μεσαριάς Άνδρου, 981)
 Mesaria (Μεσαριά , 279)
 Aladino(Αλαδινό , 223)
 Alado (Αλάδο , 8)
 Zaganiaris (Ζαγανιάρης , 36)
 Koumani (Κουμανή , 153)
 Koureli (Κουρέλι , 33)
 Menites (Μένητες , 163)
 Moni Panachrandou (Μονή Παναχράντου , 3)
 Orino (Ορεινό , 19)
 Fallika (Φάλλικα , 64)
 Ortsgemeinschaft Pitrofos (Τοπική Κοινότητα Πιτροφού, 330)
 Pitrofos (Πιτροφός , 330)
 Melida (Μελίδα , 0)
 Ortsgemeinschaft Stenies (Τοπική Κοινότητα Στενιών, 210)
 Stenies (Στενιές , 210)

 Gemeindebezirk Korthi (Δημοτική Ενότητα Κορθίου, 1.948)
 Ortsgemeinschaft Kapparia (Τοπική Κοινότητα Καππαριάς, 127)
 Kapparia (Καππαριά , 110)
 Morakei (Μωρακαίοι , 16)
 Pera Chorio (Πέρα Χωριό , 1)
 Ortsgemeinschaft Korthi (Τοπική Κοινότητα Κορθίου, 636)
 Korthi (Κόρθι , 116)
 Aidonia (Αηδόνια , 84)
 Aipatia (Αϊπάτια , 79)
 Amonaklios (Αμονακλιός , 50)
 Mousionas (Μουσιώνας , 37)
 Piso Meria (Πίσω Μεριά , 270)
 Ortsgemeinschaft Kochylos (Τοπική Κοινότητα Κοχύλου, 87)
 Kochylos (Κόχυλος , 87)
 Ortsgemeinschaft Ormos Korthiou (Τοπική Κοινότητα Όρμου Κορθίου, 700)
 Ormos Korthiou (Όρμος Κορθίου , 557)
 Agia Marina (Αγία Μαρίνα , 4)
 Alamannia (Αλαμαννιά , 56)
 Pogo (Ρογό , 76)
 Chones (Χώνες , 7)
 Ortsgemeinschaft Paleokastro (Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου, 233)
 Paleokastro (Παλαιόκαστρο , 42)
 Exo Vouni (Έξω Βουνί , 23)
 Episkopio (Επισκοπειό , 52)
 Mesa Vouni (Μέσα Βουνί , 55)
 Stavros (Σταυρός , 61)
 Ortsgemeinschaft Syneti (Τοπική Κοινότητα Συνετίου, 165)
 Syneti (Συνέτι , 165)

 Gemeindebezirk Ydrousa  (Δημοτική Ενότητα Υδρούσας, 3.372)
 Ortsgemeinschaft Gavrio (Τοπική Κοινότητα Γαυρίου, 957)
 Gavrio (Γαύριο , 810)
 Agios Petros (Άγιος Πέτρος , 5)
 Gides (Γίδες  auch  31)
 Kato Agios Petros (Κάτω Άγιος Πέτρος , 80)
 Kypri (Κυπρί , 31)
sowie die unbewohnten Inseln (Gavrionisia)
 Akamatis (Ακαμάτης )
 Gaidaros (Γάιδαρος )
 Megalo (Μεγάλο )
 Platy (Πλατύ )
 Prasso (Πράσσο )
 Tourlitis (Τουρλίτης )
 Ortsgemeinschaft Ammolochos (Τοπική Κοινότητα Αμμολόχου, 61)
 Ammolochos (Αμμόλοχος , 61)
 Ortsgemeinschaft Ano Gavrio (Τοπική Κοινότητα Άνω Γαυρίου, 139)
 Ano Gavrio (Άνω Γαύριο , 100)
 Koumari (Κουμάρι , 26)
 Scholi (Σχόλη , 13)
 Ortsgemeinschaft Aprovatou (Τοπική Κοινότητα Απροβάτου, 267)
 Ano Aprovatou (Άνω Απροβάτου , 113)
 Alikandros (Αλικάνδρος  auch Αλικάνδρο , 42)
 Kalamaki (Καλαμάκι , 25)
 Kato Aprovatou (Κάτω Απροβάτου , 40)
 Koutsi (Κούτσι , 47)
 Ortsgemeinschaft Arni (Τοπική Κοινότητα Αρνά, 110)
 Arni (Άρνη , 73)
 Ateni (Ατένι  auch Ατένη , 18)
 Pemata (Ρέματα  oder Revmata (Ρεύματα), 19)
 Ortsgemeinschaft Vitali (Τοπική Κοινότητα Βιταλίου, 56)
 Vitali (Βιτάλι , 43)
 Agios Simeon (Άγιος Συμεών , 13)
 Ortsgemeinschaft Katakilos (Τοπική Κοινότητα Κατακοίλου, 134)
 Katakilos (Κατάκοιλος , 30)
 Ateni (Ατένι  auch Ατένη  (Τ. Κ.Κατακοίλου), 8)
 Kato Katakilos (Κάτω Κατάκοιλος , 96)
 Ortsgemeinschaft Makrotandalo (Τοπική Κοινότητα Μακροταντάλου, 182)
 Makrotandalo (Μακροτάνταλο , 10)
 Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης , 31)
 Varidi (Βαρίδι , 50)
 Kalyvari (Καλυβάρι , 47)
 Mermingies (Μερμηγκιές , 18)
 Palestou (Παλαιστού) auch Palesto (Παλαιστό , 9)
 Chartes (Χάρτες , 17)
 Stadtbezirk Batsi (Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου, 1.156)
 Batsi (Μπατσί , 1.010)
 Damaskinos (Δαμασκηνός , 89)
 Moni Zoodochou Pigis (Μονή Ζωοδόχου Πηγής , 6)
 Stivari (Στιβάρι , 51)
 Ortsgemeinschaft Paleopoli (Τοπική Κοινότητα Παλαιοπόλεως, 159)
 Paleopoli (Παλαιόπολη , 128)
Agia Eleousa (Αγία Ελεούσα , 21)
 Kolymbos (Κόλυμπος , 10)
 Ortsgemeinschaft Fellos (Τοπική Κοινότητα Φελλού, 151)
 Epano Fello (Επάνω Φελλός , 15)
 Kato Fellos (Κάτω Φελλός , 124)
 Kourtali (Κούρταλη , 12)

Einzelnachweise 

Andros
Andros (Griechenland)